W Rosji znajdują się 104 zapowiedniki (stan na listopad 2021 roku), nie licząc 5 zapowiedników na zaanektowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim. Wszystkie z nich posiadają status ścisłego rezerwatu przyrody kategorii Ia według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). 19 z nich jest wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO (w tym 6 na wstępną), 39 otrzymało status rezerwatu biosfery UNESCO, a 20 jest wpisanych na listę konwencji ramsarskiej. Największym zapowiednikiem jest Wielki Rezerwat Arktyczny o powierzchni 41 692,22 km², a najmniejszym Rezerwat przyrody „Galiczja gora” o powierzchni 2,31 km².

Przypisy 

Ochrona przyrody w Rosji